Пучпелат ()  —  муниципалитет в Каталонии, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Камп. Занимает площадь 9,64 км². Население — 1001 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Таррагоны